in de natuurkunde, zie vluchtigheid (stof)
 in de informatica, zie vluchtig geheugen